Il Carmignano Vin Santo Occhio di Pernice è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Prato.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal rosa intenso al rosa pallido
odore: caldo, intenso
sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Prato